Karol Młot (689-741) – władca państwa Franków
 Karol Martel (1271-1295) – tytularny król Węgier
 Karol Martel – filozof marksistowski